Seznam občin departmaja Gironde zajema 542 občin.

 (CUB) Aglomeracijska skupnost Bordeaux, ustanovljena leta 1966.
 (CAA) Aglomeracijska skupnost Arcachon, ustanovljena leta 2002.

Gironde